Amateau ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jean Amateau (1889–1996), türkisch-amerikanischer Rabbiner
 Rod Amateau (1923–2003), amerikanischer Regisseur